Lago di San Damiano Macra, è bacino artificiale sul torrente Maira in provincia di Cuneo
Lago di Santa Maria, detto anche San Damiano, è un bacino artificiale nel comune di Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna